Проспе́кт Тексти́льщиков — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Текстильщиков — улица в Иванове.
 Проспект Текстильщиков — улица в Костроме.

Белоруссия 
 Проспект Текстильщиков — улица в Орше.

Украина 
 Проспект Текстильщиков — улица в Херсоне.

См. также 
 Текстильщик (значения)
 Текстильщики (значения)
 Улица Текстильщиков (значения)